Damon – località statunitense del Texas
 Damon – serie televisiva del 1998
Damon – nome proprio di persona inglese maschile
Gabriel Damon – attore statunitense
Mark Damon – attore e produttore cinematografico statunitense
Matt Damon – attore e sceneggiatore statunitense